Hagerstown kan syfta på:

Hagerstown, Indiana – i delstaten Indiana
Hagerstown, Maryland – en stad i Washington County i delstaten Maryland, USA